Вінте́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Вінтенко Борис Михайлович (1927—2002) — український художник. Батько Юрія Вінтенка.
 Вінтенко Юрій Борисович (нар. 1955) — український художник. Син Бориса Вінтенка.

Українські прізвища